Csehország
 Němčice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Němčice, település a Pardubicei kerület Pardubicei járásában
 Němčice, település a Pardubicei kerület Svitavyi járásában
 Němčice, település a Közép-csehországi kerület Mladá Boleslav-i járásában
 Němčice, település a Közép-csehországi kerület Kolíni járásában
 Němčice, település a Dél-morvaországi kerület Blanskói járásában
 Němčice, település a Dél-csehországi kerület Prachaticei járásában
 Němčice, település a Plzeňi kerület Domažlicei járásában
 Němčice, település a Zlíni kerület Kroměříži járásában
 Němčice nad Hanou, település a Prostějovi járásban
 Němčice, a Strakonice járásbeli Sedlice része
 Velké Němčice, település a Dél-morvaországi kerület Břeclavi járásában
 Horní Němčice, település a Dél-csehországi kerület Jindřichův Hradec-i járásában
 Szlovákia
 Nyitranémeti vagy Nemčice, község a Nyitrai kerület Nagytapolcsányi járásában